«Иргиредме́т» — российская компания, которая занимается научными исследованиями, проектированием, комплексной поставкой оборудования в области разработки месторождений и переработки руд золота и других благородных металлов, руд цветных и редких металлов и алмазов. Штаб-квартира расположена в Иркутске.

Входит в группу компаний «Петропавловск».

Структура 

В состав Иргиредмет входят 10 специализированных технологических лабораторий, проектный отдел, отдел промышленной безопасности, полупромышленная установка, опытно-обогатительная фабрика, аналитический и коммерческий центры, отдел научно-технической информации, патентный, рекламно-маркетинговый отделы.

История 

История компании Иргиредмет берет своё начало 19 января 1871 года, когда по решению Государственного совета Российской империи была создана золотосплавочная лаборатория, которая приобрела особое значение в развитии горнодобывающей промышленности в Иркутске.

В 1930 году лаборатория была преобразована в институт СИБГИНЦВЕТМЕТ. В сферу его деятельности входило изучение вопросов добычи и обогащения руд и песков, исследование готовой продукции, анализ и испытание сырья, изучение опыта и достижений иностранных предприятий, подготовка квалифицированных кадров и научных работников. Однако, в 1932 году институт преобразовали во Всесоюзный государственный научно-исследовательский институт по золоту и спутникам — ГИНЗОЛОТО. В его ведении находились все научно-исследовательские и экспериментальные работы по изучению и комплексному использованию золотоносных руд и песков в СССР.

В 1942 году произошла реорганизация института в военный завод № 172, однако, уже в 1946-м он снова стал научно-исследовательским учреждением, которое получило именно то название, под которым данная организация известна до сих пор: Иркутский государственный научно-исследовательский институт редких и цветных металлов (Иргиредмет).

В 1993 году Иргиредмет приобрел статус открытого акционерного общества (ОАО).

Деятельность 

Компании Иргиредмет ведёт деятельность в четырёх основных направлениях:

 Научно-исследовательские работы (решение геологических задач, внедрение способов ведения горных работ, разработка технологии обогащения руд, разработки в области металлургии, разработки в области экологии)
 Проектирование шахт, карьеров, фабрик
 Поставка оборудования и реагентов для обогатительных фабрик
 Аналитические исследования

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт «Иргиредмет» 
Иргиредмет: золотые годы, золотые люди : сборник научно-публицист. произведений / под ред. О. А. Горощеновой. – Иркутск : АО «Иргиредмет», 2021. – 296 с. ISBN 978-5-902324-07-2
Горощенова О. А. Иргиредмет: 150 золотых лет: монография. – Иркутск : Изд-во АО «Иргиредмет», 2021. – 432 с.